Amerikai Egyesült Államok
 Bucoda (Missouri)
 Bucoda (Washington)